

Géographie 

Bâle, la ville suisse, capitale du canton de Bâle-Ville ;
Canton de Bâle, canton suisse, séparé en :
Bâle-Ville, demi-canton suisse ;
Bâle-Campagne, demi-canton suisse.

Divers (par ordre alphabétique) 

 L'Aéroport international Bâle-Mulhouse-Fribourg
 Le Chœur des Garçons de Bâle
 Les Cloches de Bâle
 La Colombe de Bâle 
 Le Comité de Bâle
 Les Accords de Bâle
 Bâle I
 Bâle II
 Bâle III
 Le Concile de Bâle
 La Convention de Bâle
 L'Émetteur TV Bâle
 L'évêché de Bâle et la principauté épiscopale de Bâle 
 Le FC Bâle
 Les gares de Bâle :
 Gare de Bâle CFF et gare de Bâle SNCF
 Gare badoise de Bâle
 Gare de Bâle-Dreispitz
 Gare de Bâle-Saint-Jean
 Gare de Bâle-Saint-Jacques, desservant le Parc Saint-Jacques les jours de match
 Le HC Bâle
 Le Journal de Bâle et Genève
 Le Kunstmuseum (Bâle)
 Le port de Bâle
 Le tournoi de tennis de Bâle
 Le 
 Le Traité de Bâle (1499)
 Le Traité de Bâle (5 avril 1795)
 Le Traité de Bâle (22 juillet 1795)
 L'Université de Bâle

Voir aussi